Due unità della United States Navy hanno portato il nome di USS Banner:

  – nave da trasporto classe Gilliam, varata nel 1944 e radiata nel 1946
  – nave da sorveglianza elettronica, varata nel 1942 e radiata nel 1959